Chaulieu ist ein Ortsname in Frankreich:

 Chaulieu, Gemeinde im Département Manche
 Saint-Christophe-de-Chaulieu, Gemeinde im Département Orne

Chaulieu ist der Name folgender Personen:

 Charles Chaulieu (1788–1849), französischer Komponist und Musikpädagoge
 Guillaume Amfrye de Chaulieu (Guillaume Amfrye, abbé de Chaulieu; 1639–1720), französischer libertinistischer Dichter